Бугаєв Борис Павлович — радянський льотчик, військовий і державний діяч, головний маршал авіації, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Бугаєв Микола Васильович — російський математик і філософ.

Див. також 
 Бугайов
Російські прізвища